Die Ewige Tabelle der Baseball-Bundesliga ist eine Rangliste der Teams seit der Gründung der Liga im Jahr 1984. Als Grundlage dient das im Baseball übliche Sieg-Niederlage-Verhältnis.

Ewige Tabelle

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle
Baseball-Bundesliga